Plaats in Indonesië
 Slorok (Doko), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Slorok (Garum), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java